Sancus (mythologie), godheid uit de Romeinse mythologie
Sancus (geslacht) , 1910, ongeldige naam voor een geslacht van strekspinnen
Sancus (vlinders) , 1891, monotypisch geslacht van dikkopjes, nu onder de naam Psolos , 1889 non , 1892 nec , 1893